Bacon Island ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Bacon Island (Kalifornien)
 Bacon Island (Maine)
 Bacon Island (Michigan)

Siehe auch:
 Beacon Island